Zum Begriff Unschuld vom Lande siehe

 Liste geflügelter Worte (Unschuld vom Lande)

Siehe auch:
 Die Unschuld vom Lande